Oleksandr Ivanovitch Materoukhine - en ukrainien :  - ou Aleksandr Ivanovitch Materoukhine - en  - (né le  à Kiev en République socialiste soviétique d'Ukraine) est un joueur professionnel ukrainien et biélorusse de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HK Sokol Kiev, l'équipe remporte la Ligue d'Europe de l'Est et le championnat d'Ukraine 1999. Cette année-là, il est choisi en  par le Titan d'Acadie-Bathurst lors de la sélection européenne  de la Ligue canadienne de hockey. Il part alors en Amérique du Nord. Il passe professionnel en 2001 avec les Renegades de Richmond dans l'ECHL. Il revient en Europe en 2005. Il ajoute à son palmarès l'Ekstraliga 2009 et 2010, la Coupe continentale 2011 avec le HK Iounost Minsk et la Coupe continentale 2013 avec le Donbass Donetsk.

Carrière internationale 
Il représente l'Ukraine au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes et à plusieurs championnats du monde. Depuis 2018, il représente la Biélorussie.

Trophées et honneurs personnels

Ekstraliga 
2006 : meilleur buteur.
2008 : meilleur buteur.
2010 : meilleur pointeur.
2010 : meilleur buteur.
2010 : meilleur passeur.

Championnat du monde 
2011 : termine meilleur de la division 1, groupe B.
2011 : nommé meilleur attaquant de la division 1, groupe B.

Biélorussie 
2010-2011 : nommé meilleur attaquant.

Ukraine 
2011 : nommé joueur de l'année.
2011 : sélectionné dans l'équipe d'étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999 || Sokol Kiev 2|| LEEH || 16|| 5|| 8|| 13|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Titan d'Acadie-Bathurst|| LHJMQ|| 57|| 21|| 28|| 49|| 47|| 4|| 0|| 1|| 1|| 21
|-
| 2000-2001|| Titan d'Acadie-Bathurst|| LHJMQ|| 59|| 25|| 34|| 59|| 127|| 19|| 11|| 6|| 17|| 46
|-
| 2001-2002|| Buccaneers de Des Moines || USHL|| 59|| 37|| 26|| 63|| 154|| 3|| 2|| 4|| 6|| 6
|-
| 2002-2003|| Renegades de Richmond|| ECHL|| 69|| 13|| 13|| 26|| 70|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2003-2004|| IceGators de la Louisiane||  ECHL|| 67|| 27|| 34|| 61|| 128|| 6|| 0|| 3|| 3|| 31
|-
| 2003-2004||Aeros de Houston|| LAH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| IceGators de la Louisiane||  ECHL|| 28|| 5|| 6|| 11|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 ||Ice Pilots de Pensacola|| ECHL || 44|| 11|| 21|| 32|| 54|| 4|| 0|| 0|| 0|| 12
|-
| 2005-2006 || Khimvolokno-Mahiliow || Ekstraliga || 59|| 32|| 21|| 53|| 138|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 || Khimvolokno-Mahiliow || Ekstraliga || 47|| 22|| 27|| 49|| 56|| 4|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
| 2007-2008 || Iounost Minsk || Ekstraliga || 53|| 26|| 13|| 39|| 73|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Iounost Minsk || Ekstraliga || 51|| 17|| 24|| 41|| 79|| 15|| 7|| 4|| 11|| 14
|-
| 2009-2010 || Iounost Minsk || Ekstraliga || 52|| 32|| 40|| 72|| 99|| 13|| 6|| 4|| 10|| 14
|-
| 2010-2011 || Iounost Minsk || Ekstraliga || 51|| 30|| 41|| 71|| 28|| 13|| 8|| 11|| 19|| 18
|-
| 2010-2011 || Iounost Minsk || CC || 3|| 0|| 3|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Donbass Donetsk || VHL || 53|| 14|| 21|| 35|| 48|| 10|| 1|| 1|| 2|| 33
|-
| 2012-2013|| Donbass Donetsk || KHL || 7|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Donbass Donetsk 2|| PHL || 9|| 2|| 5|| 7|| 6|| 11|| 8|| 7|| 15|| 10
|-
| 2013-2014 || Nioman Hrodna || Ekstraliga || 13|| 15|| 10|| 25|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Dinamo Minsk || KHL || 41|| 14|| 3|| 17|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Dinamo Minsk || KHL || 36|| 11|| 3|| 14|| 8|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2014-2015 || Chakhtsior Salihorsk || Ekstraliga || 19|| 20|| 8|| 28|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Dinamo Minsk || KHL|| 53 || 6 || 9 || 15 || 34 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017|| Dinamo Minsk || KHL||59 ||22 ||15 ||37 ||65 ||4 ||0 ||2 ||2 ||16
|-
| 2017-2018|| Dinamo Minsk || KHL||24 ||0 ||5 ||5 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Dynama-Maladetchna|| Ekstraliga||8 ||2 ||3 ||5 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Chakhtsior Salihorsk || Ekstraliga||14 ||7 ||6 ||13 ||9 ||5 ||1 ||4 ||5 ||2
|-
| 2018-2019|| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL||49 ||12 ||23 ||35 ||36 ||3 ||0 ||1 ||1 ||7
|-
| 2019-2020 || HK Mahiliow || Ekstraliga||8 ||2 ||2 ||4 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Donbass Donetsk || UHL ||11 ||2 ||4 ||6 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Dnipro Kherson || UHL ||21 || 8|| 17|| 25|| 10|| 2|| 4|| 1|| 5|| 0
|-
| 2020-2021 || HK Mahiliow || Ekstraliga||40 ||2 ||8 ||10 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-

Au niveau international 

|-
| 1999 || align=left| Ukraine U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 6 || 0 || 3 || 3 || 10 || align=left| place
|-
| 2000 || align=left| Ukraine U20 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 0 || 1 || 1 || 2 || align=left| place (relégué en D1)
|-
| 2006 || align=left| || align=left|Championnat du monde ||6 ||0 ||1 ||1 ||10 || align=left| place
|-
| 2007 || align=left| Ukraine || align=left|Championnat du monde ||6 ||1 ||0 ||1 ||8 || align=left| place (relégué en D1)
|-
| 2008 || align=left| Ukraine || align=left|Championnat du monde D1 ||5 ||1 ||0 ||1 ||10 || align=left| place du groupe B
|-
| 2009 || align=left| Ukraine || align=left|Qualification olympique ||3 ||2 ||0 ||2 ||2 || align=left|Non qualifié
|-
| 2010 || align=left| Ukraine || align=left|Championnat du monde D1 ||5 ||6 ||3 ||9 ||12 || align=left| place du groupe A
|-
| 2011 || align=left| Ukraine || align=left|Championnat du monde D1 ||5 ||2 ||7 ||9 ||12 || align=left| place du groupe B
|-
| 2012 || align=left| Ukraine || align=left|Championnat du monde D1A ||5 ||0 ||5 ||5 ||4 || align=left| place  (relégué en D1B)
|-
| 2012 || align=left| Ukraine || align=left|Pré-qualification olympique ||3 ||1 ||1 ||2 ||27 || align=left|Qualifié pour les qualif. finales
|-
| 2013 || align=left| Ukraine || align=left|Championnat du monde D1B ||5 ||3 ||3 ||6 ||6 || align=left| place (promu en D1A)
|-
| 2014 || align=left| Ukraine || align=left|Championnat du monde D1A ||5 ||4 ||3 ||7 ||2 || align=left| place
|-
| 2018 || align=left| || align=left|Championnat du monde ||5 ||0 ||1 ||1 ||2 || align=left| place (relégué en D1A)

Notes et références 

Naissance en octobre 1981
Naissance à Kiev
Naissance en RSS d'Ukraine
Joueur international ukrainien de hockey sur glace
Joueur international biélorusse de hockey sur glace
Joueur du HK Sokol Kiev
Joueur du Titan d'Acadie-Bathurst
Joueur des Renegades de Richmond
Joueur des Ice Gators de la Louisiane
Joueur des Ice Pilots de Pensacola
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur du Donbass Donetsk
Joueur du HK Dinamo Minsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk